Lucchetti  – plurale di lucchetto

Persone
 Cristian Lucchetti (1978) – calciatore argentino
 Gino Peruzzi Lucchetti (1992) – calciatore argentino
 Héctor Lucchetti (1905–...) – schermidore argentino
 Leandro Lucchetti (1944) – sceneggiatore e regista italiano
 Luis Lucchetti (1902-1990) – schermidore argentino
 Maurizio Lucchetti (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sergio Lucchetti (1958) – attore e doppiatore italiano
 Vittorio Lucchetti (1894-1965) – ginnasta italiano

Altro
 Ca' Coletti Careni Lucchetti-Stiz  – villa veneta a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso